Otto Knoch ist der Name folgender Personen:

* Otto Knoch (Politiker), deutscher Verbandsfunktionär und Politiker, MdV 
 Otto Knoch (Theologe) (1926–1993), deutscher Theologe und Hochschullehrer